Ærø – comune danese sull'omonima isola
 Ærø – isola danese